HMS Legion je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Legion (1914) 
 HMS Legion (1939) 

Legion